На цій сторінці є склади чоловічих команд, які брали участь у волейбольному турнірі Літніх Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

У заявку команди дозволено включити 12 волейболістів. Вказані клуби, в яких гравці виступали в сезоні-2015/16.

Група А

Бразилія
Головний тренер: Бернардінью

Італія
Головний тренер: Джанлоренцо Бленджіні

Канада
Головний тренер: Гленн Хоаг

Мексика
Головний тренер: Хорхе Асаїр

США
Головний тренер: Джон Спіроу

Франція
Головний тренер: Лоран Тії

Група B

Аргентина
Головний тренер: Хуліо Веласко

Єгипет
Головний тренер: Шериф Ель-Шемерлі

Іран
Головний тренер: Рауль Лосано

Куба
Головний тренер: Ніколас Вівес

Польща
Головний тренер: Стефан Антіґа

Росія
Головний тренер: Володимир Алекно

Джерела 
 Офіційний сайт